Žrnovnica (plaats)
 Žrnovnica (rivier)